Il singolare del torneo di tennis Southern Capital Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Jun Woong-sun 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Simon Greul (Campione)
 Björn Phau (quarti di finale)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Michail Ledovskich (secondo turno)

 Laurent Recouderc (secondo turno)
 Bastian Knittel (primo turno)
 Alexander Satschko (primo turno)
 Kamil Čapkovič (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Southern Capital Cup 2007